Il singolare del torneo di tennis ATP Bordeaux 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Wayne Ferreira che ha battuto in finale Jeff Tarango 6-0, 7-5.

Teste di serie

 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Wayne Ferreira (campione)
 Cédric Pioline (quarti di finale)
 Marc Rosset (semifinali)

 Arnaud Boetsch (primo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Olivier Delaître (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1994
ATP Tour 1994